Бра́йан О́стин Грин (; род. 15 июля 1973, Ван-Найс, Калифорния, США) — американский актёр. Больше всего известен своей ролью Дэвида Сильвера в телесериале «Беверли-Хиллз, 90210», которого он играл с 1990 по 2000 год. Кроме того, сыграл Дерека Риза в американском сериале «Терминатор: Битва за будущее» и Криса в шоу «Фредди». Получил роль Металло в «Тайнах Смолвиля» и Кита Уотсона, любовника Бри Ван де Камп в «Отчаянных домохозяйках». В 2012 году сыграл в комедийном сериале «Свадебный ансамбль» на канале TBS. С 2010 года по 2020 год был женат на актрисе Меган Фокс.

Биография 
Грин родился в Ван-Найс, Лос-Анджелес, Калифорния. Его родители, Джойс и Джордж Грин, были кантри-исполнителями. У актёра шотландские, ирландские и венгерские корни. Его второе имя, «Остин», было добавлено, когда он вступил в Гильдию киноактёров США ещё ребёнком для того, чтобы отличаться от другого актёра с таким же именем. Брайан Остин рос в северной части Голливуда, Калифорния, и ходил в старшую школу «North Hollywood», после того, как отучился в музыкальной академии «Hamilton High School».

Карьера актёра 
До своей роли в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», Грин возвращался к роли в трёх сезонах (1987—1989) в хите CBS в прайм-тайм в мыльной опере «Тихая пристань», играя Брайана Каннингема, сына Эбби Каннингем Ивинг, которую сыграла Донна Миллз. Он возвращался к этой роли в 1997 году в мини-сериале «Тихая пристань: Там, за разворотом».

Продюсер Аарон Спеллинг говорил, что Брайан Остин Грин был выбран на кастинге на роль Дэвида Сильвера потому, что он почувствовал, что индивидуальность самого Грина напоминала характер, который они хотели видеть в герое. Часто герой описывался так, что отражал собственные интересы Брайана Остина. В 1990-х актёр появился в гостевых ролях в таких шоу, как «Проблемы роста», «Паркер Льюис не может проиграть», «Мелроуз-Плейс», «Спасённы звонком: Студенческие годы», «Фантастическая четвёрка», «Мыши-байкеры с Марса», «MADTv», «Берега Малибу», «Сабрина — маленькая ведьма», «Тихая пристань: Там, за разворотом».

С 2001 по 2002 год Брайан Остин Грин снимался в неоднократно награждённом сериале канала «Showtime» под названием «Бульвар воскрешения», в роли Люка Боннера, офицера полиции, посещающего юридическую школу. В 2004 году снялся в роли-камео в ситкоме «Надежда и вера», где познакомился с Меган Фокс и сразу же начал с ней встречаться. В 2005 году он снимался в ситкоме «Фредди» производства канала ABC, играя вместе с Фредди Принц-младшим до того, как сериал отменили в мае 2006 года. Появляется в гостевых ролях в сериалах «Сумеречная зона», «Лас-Вегас», «C.S.I.: Место преступления», а также в небольшой роли в фильме Тони Скотта «Домино» — в общих сценах снялся его коллега по сериалу «Беверли-Хиллз, 90210» и старый друг Иан Зиринг. Также снялся в короткометражном ужастике «Грейс», в котором рассказывалось о последствиях выкидыша — главную женскую роль исполнила Лиза Вэйл, известная по сериалу «Девочки Гилмор». Премьера фильма состоялась 2 июня 2006 года на фестивале «Weekend Of Horrors» журнала «Fangoria» — ставший хитом фильм лёг в основу полнометражной картины, вышедшей в 2009 году. В 2006 году также появился в шоу «Джордж Лопес» в роли Криса.

В 2008—2009 годах Грин снимался в роли Дерека Риза, дяди Джона Коннора и старшего брата Кайла Риза, в телесериале «Терминатор: Битва за будущее» — по сюжету Дерек не доверяет терминатору Камерон, которая прибыла в прошлое, чтобы защитить Джона. Брайан снимался в первом сезоне в качестве приглашённой звезды и попал в основной актёрский состав во втором сезоне, во многом благодаря любви поклонников сериала и положительным отзывам критиков. В предпоследнем эпизоде, вышедшем в эфир 3 апреля 2009 года, его герой был убит, но снова появляется в финале, прибывший из альтернативной реальности.

Актёр появляется в финале седьмого сезона «C.S.I.: Место преступления Майами» — в титрах его имя указано, как Энтони Грин. Брайан получил роль в пилоте канала The CW под названием «Грязная политика» вместе с Минкой Келли, Габриэль Юнион и Джейсоном Дорингом. Сериал не был куплен для трансляции в сезоне 2009—2010 годов. В одном из интервью, Грин обмолвился словом, что работает в качестве со-продюсера над экранизацией комикса «Фатом» с Меган Фокс в главной роли. 27 сентября 2009 года появился в гостевой роли вместе с Фокс в шоу «Saturday Night Live» — в скетче он сыграл мужчину по имени Бамблби, пародийную версию персонажа-робота о Трансформерах, но его герой носил маску робота. Актёр получил роль Клэя в седьмом сезоне сериала «Холм одного дерева», но покинул проект из-за конфликта рабочих графиков с картиной «Крест» Патрика Дэрема, где Грин сыграл супергероя Каллана — фильм поступил в продажу на DVD в мае 2011 года.

С 2009 по 2010 год играл Джона Корбена, также известного, как Металло, в трёх эпизодах девятого сезона телесериала «Тайны Смолвиля» — актёр появился в премьерном эпизоде сезона. Его персонаж — военный корреспондент, такая личность была у героя в «Серебряный век комиксов». По сюжету, Джон недавно вернулся из Афганистана. В 2010 году актёр снялся в гостевой роли в нескольких эпизодах драмеди-сериала «Отчаянные домохозяйки» канала ABC — его персонаж Кит Уотсон, молодой возлюбленный Бри Ван де Камп. которую сыграла актриса Марсия Кросс.

В 2012 году появился в гостевой роли в ситкомах «Управление гневом» и «Счастливый конец». В том же году получил главную роль в комедии «Свадебный ансамбль» канала TBS — он сыграл Томми, ведущего вокалиста группы «Mother of the Bride», состоящей из четырёх человек, друзей детства Томми, мечтавших стать рок-звёздами.

Музыкальная карьера 
С тем, как сериал прогрессировал, герой начинал экспериментировать с музыкой хип-хоп, диджейством, также, как и сам Грин. В 1996 году, Грин выбросил «Остин» из своего сценического имени и предпринял попытки начать карьеру в роли рэпера. Он выпустил один альбом, названный «One Stop Carnival», который продюсировал участник группы The Pharcyde, Slimkid3. В обзоре для сайта AllMusic Джейсон Энкини назвал альбом «слабым, невдохновляющим и невыносимо заносчивым, обязанным своим существованием ограниченному актёру в увядающей прайм-тайм драме».

Личная жизнь

Брак и семья 
Брайан Остин Грин встречался с актрисой Тори Спеллинг в начале 1990-х, Тиффани Тиссен в их середине и Ваннесой Марсил в конце — все они были его коллегами и экранными возлюбленными в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Марсил родила актёру сына Кассиуса Лиджа — он появился на свет 30 марта 2002 года.

В 2004 Грин начал отношения с актрисой Меган Фокс, которые в конечном счете привели к помолвке. На момент знакомства актрисе было 18 лет. Грин старше Фокс на 13 лет. В феврале 2009 года было объявлено о том, что пара рассталась, однако журнал «In Touch Weekly» написал, что вскоре Брайана и Меган снова видели вместе. Сообщалось, что в 2009 году дом Грина ограбила молодёжная группировка «Bling Ring», в которой ранее состояла Меган. Очередная помолвка Брайана и Меган состоялась 1 июня 2010 года, а 24 июня 2010 года они поженились по сообщению TMZ.com и других сайтов тайком в гостинице «Four Seasons» на Мауи на Гавайях. 27 сентября 2012 года у пары родился сын Ноа Шеннон Грин. 13 февраля 2014 года родился второй сын Бодхи Рэнсом Грин. 21 августа 2015 года Меган подала на развод. Но потом она отозвала и объявила о беременности третьим сыном. 4 августа 2016 года Фокс родила сына, которого назвали Джорни Ривер Грин.

18 мая 2020 года было сообщено о расставании Фокс и Грина

28 июня 2022 года родился пятый ребёнок.

Отношение к журналистам 
Актёр неоднократно выступал с критикой в адрес папарацци, которые постоянно вторгались в их с Меган личную жизнь. «Мы презираем их. Меган и я ценим нашу частную жизнь и время, которое мы проводим с семьёй. Меньше всего я хочу думать о том, фотографирует ли меня сейчас кто-нибудь, особенно если рядом со мной мой сын — папарацци преследуют меня, когда я забираю его из школы, это уже переходит все границы. Я понимаю, что они хотят получить наши с Меган совместные фото, но мы довольно скучные люди. Они не встретят нас в клубах, пьяными или за рулем машины в состоянии наркотического опьянения. Всё, что они получают — мы покидаем магазин или ресторан».

17 сентября 2010 года Грин также высказался публично: «Раньше это не было такой проблемой, но после выхода „Трансформеров“ нам с Меган не дают покоя. Сейчас всё иначе. Я ненавидел славу, когда снимался в „Беверли-Хиллз, 90210“, я не экстраверт. Но мне 37 лет, у меня есть прекрасная жена и маленький сын. Мне нравится быть актёром, но это всего лишь моя работа».

В марте 2012 года сайт TMZ.com сообщил, что журналист Делберт Шоу подал иск против Брайана Грина и Меган Фокс, обвинив актёра в нападении на него после того, как Шоу сделал снимки пары во время их отдыха на Гавайях в 2010 году. В июне 2012 года Грин заявил, что это были его попытки защиты частной жизни, и иск не должен быть направлен против Фокс.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Северного Голливуда
Дети-актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Актёры мыльных опер США
Актёры телевидения США
Рэперы США